Mörsbach (Hachenburg), plaats in verbandsgemeinde Hachenburg, district Westerwaldkreis, Rijnland-Palts.
 Mörsbach (Zweibrücken), plaats in stadsgemeente Zweibrücken, Rijnland-Palts.